Ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 2016 probíhala v areálu riodejaneirského Olympijského tenisového centra, ležícího v Parku Barra. Soutěž se konala v období od 6. do 13. srpna 2016 na deseti otevřených dvorcích s tvrdým povrchem GreenSet Grand Prix Cushion. Šest dalších kurtů bylo určeno pro trénink.

Turnaj pořádaly Mezinárodní tenisová federace a Mezinárodní olympijský výbor. Ženská dvouhra byla součástí profesionálního okruhu WTA Tour a 64 tenistek si z ní do žebříčku WTA nepřipsaly žádné body. Všechna utkání se hrála na dva vítězné sety. Tiebreak uzavíral všechny sady za stavu her 6–6.

Obhájkyní zlaté medaile z londýnských Her XXX. olympiády byla americká světová jednička a čtyřnásobná olympijská vítězka Serena Williamsová, kterou ve třetím kole vyřadila patnáctá nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová.

Některé tenistky v souvislosti s neúčastí zmínily i riziko nákazy virem zika, které hrálo v jejich rozhodnutí roli. Z elitní hráček tak učinily světová pětka Simona Halepová a sedmnáctka Karolína Plíšková. Běloruská tenistka a šestá hráčka žebříčku Viktoria Azarenková oznámila v červenci, že je těhotná a dočasně přerušuje kariéru. Zranění levého zápěstí a herní výpadek neumožnil startovat na olympiádě teenagerce a světová osmičce Belindě Bencicové ze Švýcarska. Slovenskou tenistku Dominiku Cibulkovou vyřadilo ze startu na hrách zranění paty. Do turnaje přesto zasáhlo patnáct z prvních dvaceti hráček na žebříčku WTA.

Zlatou medaili získala 22letá nenasazená Portoričanka a 34. hráčka žebříčku Mónica Puigová, která za 2:09 hodin ve finále zdolala německou světovou dvojku Angelique Kerberovou po třísetovém průběhu 6–4, 4–6, 6–1. Stala se tak historicky prvním portorickým reprezentantem, jenž vybojoval olympijské zlato, i první nenasazenou šampionkou singlové soutěže od znovuzařazení tenisu do olympijského programu v roce 1988.

Bronzový kov připadl české hráčce Petře Kvitové po vítězství nad Američankou Madison Keysovou ve třech sadách.

Harmonogram 
Ženská dvouhra probíhala od soboty 6. srpna do soboty 13. srpna 2016.

Významné zápasy 
Polská jednička a hráčka jako čtvrtá nasazená v turnaji Agnieszka Radwańská nestačila v 1. kole na čínskou hráčku startující na divokou kartu Čeng Saj-saj, když vítězka postoupila dále po výsledku 6–4 a 7–5. Polka tak skončila stejně jako v Londýně v úvodním kole. Po zápase si stěžovala na dlouhou cestu z kanadského Montréalu, kde se konal Rogers Cup 2016, do pořadatelského Ria de Janeira, kam se dostala až po více než dvou dnech cesty, čímž měla podle ní málo času si zvyknout na zdejší kurty, přičemž se ji udělalo ještě špatně.

Třetí kolo se stalo osudným americké světové jedničce a obhájkyni zlaté medaile Sereně Williamsové, která v této fázi turnaje podlehla světové dvacítce a 13 let mladší Elině Svitolinové z Ukrajiny ve dvou setech po výsledku 4–6 a 3–6. Williamsová v utkání zaznamenala 37 nevynucených chyb, přičemž ve 2. sadě za stavu 3–3 na gemy nasbírala pět dvojchyb a soupeřce darovala hru. Američanka tak na svých čtvrtých olympijských hrách poprvé nezískala medaili (už v úvodním kole vypadla se svou sestrou i v soutěži ženského deblu) a poprvé podlehla Svitolinové, kterou do té doby čtyřikrát porazila.

Překvapením soutěže se stala nenasazená 34. hráčka světa Portoričanka Mónica Puigová, která se probojovala až do finále. Dvaadvacetiletá tenistka, která do té doby nehrála žádné čtvrtfinále na Grand Slamu, porazila na úvod po výsledku 6–3 a 6–2 slovinskou hráčku Polonu Hercogovou. Totožným výsledkem zdolala i další soupeřku Rusku Anastasiji Pavljučenkovovou, jež v turnaji figurovala jako čtrnáctá nasazená. Ve třetím kole pak deklasovala po dvou setech 6–1 a 6–1 třetí nasazenou Garbiñe Muguruzaovou ze Španělska a ve čtvrtfinále po shodném výsledku i nenasazenou Němku Lauru Siegemundovou. Po vítězném utkání se vyjádřila slovy: „Chci hrát o zlatou medaili, to je můj cíl. Budu se snažit pro to udělat maximum,“ uvedla, když přitom cestou do semifinále neztratila žádný set. V něm ji čekala česká jednička Petra Kvitová, kterou v prvním vzájemném střetnutí dokázala porazit po divokém průběhu 6–4, 1–6 a 6–3. Ve finále vybojovala pro Portoriko historicky první zlatou medaili, když zvítězila nad druhou nasazenou Kerberovou.

Soutěž ženské dvouhry

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=180

|RD1-seed01=1
|RD1-team01=|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02=
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03=
|RD1-score03-1=1
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=3
|RD1-seed04=
|RD1-team04=|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=
|RD1-team05=
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=65
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=PR
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=77
|RD1-score06-3=3

|RD1-seed07=
|RD1-team07=
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=3
|RD1-seed08=15
|RD1-team08=|RD1-score08-1=2
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=11
|RD1-team09=
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11=|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=Alt
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13=
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=68
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=0
|RD1-score14-3=76

|RD1-seed15=
|RD1-team15=|RD1-score15-1=7
|RD1-score15-2=6
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=6
|RD1-team16=
|RD1-score16-1=5
|RD1-score16-2=4
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01=
|RD2-score01-1=77
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=65
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=3
|RD2-seed04=15
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=1
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=11
|RD2-team05=|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=2
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=6
|RD2-seed08=
|RD2-team08=
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=2

|RD3-seed01=1
|RD3-team01=
|RD3-score01-1=4
|RD3-score01-2=3
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=15
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=11
|RD3-team03=|RD3-score03-1=4
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=6
|RD3-seed04=
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=4
|RD3-score04-3=4

|RD4-seed01=15
|RD4-team01=
|RD4-score01-1=2
|RD4-score01-2=0
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=11
|RD4-team02=|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=
}}

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=INV
|RD1-team04=
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05=
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=IP
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=INV
|RD1-team07=
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=10
|RD1-team08=|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=13
|RD1-team09=
|RD1-score09-1=1
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-seed10=
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=2

|RD1-seed11=
|RD1-team11=
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=Alt
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13=|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=IP
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=5
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=2
|RD1-team16=
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=7
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=8
|RD2-team01=|RD2-score01-1=w/o
|RD2-score01-2=
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=
|RD2-score02-2=
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=3
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=10
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=13
|RD2-team05=|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=3
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08=
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=8
|RD3-team01=
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=5
|RD3-score01-3=5
|RD3-seed02=10
|RD3-team02=|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=7|RD3-score02-3=7'''
|RD3-seed03=13
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=0
|RD3-score03-2=5
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04=

Kvalifikované hráčky 
Mezinárodní tenisová federace oznámila 56 kvalifikovaných hráček do olympijského turnaje na základě jejich žebříčkového postavení z pondělního vydání 6. června 2016, pokud splňovaly i doprovodná kritéria startu. Limitujícím faktorem byla účast maximálně čtyř olympioniček z jednoho státu, respektive národního olympijského výboru (NOV).

Pokud byly mezi prvními padesáti šesti hráčkami žebříčku více než čtyři tenistky jednoho národního svazu, pak do turnaje mohly nastoupit pouze čtyři nejvýše klasifikované. Místa tenistek z pátých a dalších pozic v redukovaných národních žebříčcích nahradily hráčky postavené za 56. pozicí žebříčku, které současně splňovaly podmínku hranice čtyř olympioniček na konkrétní stát. Zbylých osm míst do počtu 64 účastnic soutěže bylo uděleno ve formě divokých karet, z toho šest jich rozdal Olympijský výbor ITF a dvě určila Tripartitní komise tenistům z malých států.

Hráčky musely být také součástí nominace týmu alespoň ve třech mezistáních utkáních Fed Cupu olympijského cyklu 2012–2016, z toho minimálně v jednom ročníku mezi lety 2015–2016. Výjimkou se staly hráčky, jejichž družstvo odehrálo alespoň tři ze čtyř sezón v zonálních základních skupinách nebo pokud tenistka dosáhla minimálně 20 celkových nominací ve Fed Cupu. Pro tyto hráčky se kritérium snížilo na dvě povinné nominace v letech 2012–2016.

Do soutěže zasáhly čtyři náhradnice. Ukrajinku Lesju Curenkovou nahradila Srbka Aleksandra Krunićová, Kazašku Galinu Voskobojevovou krajanka Jaroslava Švedovová, Srbku Jelenu Jankovićovou s poraněným pravým ramenem Rumunka Andreea Mituová a konečně Tchajwanku Sie Su-wej vystřídala 162. hráčka žebříčku Lucie Hradecká. Tchajwanská jednička Sie den před zahájením oznámila, že po slovní roztržce se zástupcem vedoucího tchajwanské olympijské delegace Tsai Szu-chuehem nebude již nikdy reprezentovat Tchaj-wan. Měsíc před startem odstoupila ze čtyřhry, když kritzovala svaz za nefinancování účasti jejího trenéra v Riu, zatímco druhý tchajwanský deblový pár měl přítomnost kouče zajištěnu.

Seznam tenistek

Odkazy

Poznámky

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 2016